Gorges de la Fou: congost del torrent de la Fou, entre els termes comunals de Cortsaví i de Montferrer, tots dos a la comarca del Vallespir, de la Catalunya del Nord
 Gorges de la Fou: congost del riu Querol, en el terme comunal de Porta, a la comarca de l'Alta Cerdanya, de la Catalunya del Nord.